Deutsch může být:
 němčina – německý jazyk

 místní jméno
 Deutsch Kaltenbrunn obec v Burgenlandu v Rakousku
 Deutsch Reichenau – dvě osady v českých zemích
 Deutsch-Wagram – město v Dolních Rakousích

 příjmení
 Deutsch (příjmení)

 jiný význam
 Deutsch (kráter) na odvrácené straně Měsíce

Související články 
 Dojč
 Deutschova mez
 Němec (rozcestník)
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Deutsch“